Perec ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Pérez.

Namensträger 
 Georges Perec (1936–1982), französischer Schriftsteller und Filmemacher
 Marie-José Perec (* 1968), französische Leichtathletin

Siehe auch 
 Perec (Fluss), slowakischer Fluss 
 (2817) Perec, Asteroid des Hauptgürtels
 Peres 
 Peress 
 Perez
 Peretz

Spanischer Personenname
Familienname
Patronym